Пир может означать:
 Пир — праздничное обильное застолье.
 «Пир» — произведение Ксенофонта.
 «Пир» — диалог Платона.
 «Пир» — сборник рассказов Владимира Сорокина.
 «Пир» — фильм режиссёра Марко Феррери (1989).
 «Пир» — фильм ужасов Джона Галагера (2005).
 Пир Хыдыр Зунджа — священное место у азербайджанцев.
 Пир () в суфизме — руководитель тариката (братства), святой, а также могила, где похоронен пир; у езидов — представитель высшей касты.
 Фамилия:
 Пир, Жорж (, 1910—1969) — бельгийский доминиканец, лауреат Нобелевской премии мира.
 Пир, Лета (1964—2012) — швейцарская художница.
 Пир () — участник одноранговой сети.
 «ПИР-Центр» («Центр политических исследований России») — российская неправительственная организация.
 Пир — армянское средневековое княжество в Малой Азии.

См. также 
 ПИР (PIR) — полиизоцианурат.
 Пирр (значения)